Юніорський чемпіонат світу з хокею із шайбою 1999 — 1-й розіграш чемпіонату світу з хокею серед юніорських команд. Чемпіонат приймали німецькі міста Фюссен та Кауфбойрен. Турнір проходив з 8 по 18 квітня 1999 року.

Попередній раунд

Група А

Група В

Втішний раунд

Фінальний раунд

Підсумкова таблиця 
Підсумкова таблиця турніру:

Чемпіонат Групи В

Попередній раунд

Фінальний раунд

Підсумкова таблиця

Європа Дивізіон І 
Матчі проходили у Бухаресті, Румунія.

Попередній раунд

Фінальний раунд

Європа Дивізіон ІІ 
Матчі проходили у Софії, Болгарія.

Попередній раунд

Фінальний раунд

Дивізіон Азія

Азія І 
Матчі проходили у місті Нікко (Японія).

Азія ІІ 
Матчі проходили у Пхеньяні (Корейська Народно-Демократична Республіка).

Попередній раунд

Плей-оф

Посилання 
 Чемпіонат світу ІІХФ серед юніорів на сайті passionhockey.com 
 Команда усіх зірок 

Чемпіонат світу з хокею із шайбою (юніори)
1999 у хокеї з шайбою
1999 у Німеччині
Квітень 1999